Cristaldo ist der Nachname von:

 Blas Cristaldo (* 1964), paraguayischer Fußballspieler
 Christopher Cristaldo (* 1995), australischer Fußballspieler
 Ernesto Cristaldo (* 1984), paraguayischer Fußballspieler
 Gustavo Cristaldo (* 1989), paraguayischer Fußballspieler
 Jonathan Cristaldo (* 1989), argentinischer Fußballspieler
 Luis Cristaldo (* 1969), argentinisch-bolivianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Cristallo